Hamilton City steht für:

 Hamilton (Neuseeland), offizielle Bezeichnung Hamilton City
 Hamilton City (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien
 ehemaliger Name der Geisterstadt Miner's Delight im US-Bundesstaat Wyoming